Haidnergraben  steht für:

 Haidnergraben (Gnasbach), linker Zufluss zu einem Altlauf des Gnasbachs bei Krobathen, Gemeinde Deutsch Goritz, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haidnergraben (Gemeinde Straden), Rotte in der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark